Gard (departement), departement van Frankrijk.
Gardon (rivier) (Gard), rivier in Frankrijk.